

Sigle 
 Singular Value Decomposition – decomposizione ai valori singolari, tipo di decomposizione matriciale
 Snajperskaja Vintovka Dragunova (Dragunov) – fucile di precisione
 Svenska Dagbladet – quotidiano svedese

Codici 
 SVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Argyle (Saint Vincent e Grenadine)

Religione 
 SVD – sigla della Società del Verbo Divino